Finalen av Copa Libertadores 1961 spelade för att kora en vinnare i tävlingen. Det var den andra finalen av Sydamerikas största klubblagsturnering. Matcherna spelades mellan de regerande mästarna Peñarol och Palmeiras som gjorde sin första final i turneringen. Peñarol vann den första matchen med 1-0 på hemmaplan efter ett mål av Alberto Spencer. Palmeiras lyckades inte vända på resultat i returmatchen som slutade 1-1. Noterbart är att båda finalmatcherna dömdes av samma domare, argentinska José Luis Praddaude.

Finalen

Första matchen

Andra matchen

Externa länkar
Copa Libertadores 1961 på rsssf.com

Sportevenemang i Montevideo
Internationella sportevenemang i São Paulo
1961 i Uruguay
1961 i Brasilien
CA Peñarol
Sociedade Esportiva Palmeiras
Internationella fotbollstävlingar i Brasilien
Internationella fotbollstävlingar i Uruguay
Montevideo under 1900-talet
São Paulo under 1900-talet